1-я дивизия — наименование дивизий в вооружённых силах различных государств:
 1-я дивизия — составная часть эскадры, находилась в центре боевого порядка и возглавлялась адмиралом (он же командовал всей эскадрой).

Пехотные дивизии 
 1-я дивизия (Великобритания)
 1-я гвардейская пехотная дивизия (Болгария)
 1-я Варшавская пехотная дивизия (Польша)
 
 1-я гвардейская дивизия (Япония)
 1-я пехотная дивизия (Болгария)
 1-я пехотная дивизия Добровольческой армии
 1-я румынская добровольческая пехотная дивизия имени Т. Владимиреску
 1-я французская свободная пехотная дивизия

 1-я пехотная дивизия (Российская империя):
 Соединение, носившее наименование "1-я пехотная дивизия" с 1806 по 1811 год
 Соединение, носившее наименование "1-я пехотная дивизия" с 1820 по 1918 год
 1-я гвардейская пехотная дивизия (Российская империя)
 1-я пехотная дивизия (Русская армия Врангеля)
 1-я пехотная дивизия (РОА)
 1-я пехотная дивизия (Румыния)
 1-я пехотная дивизия (США)
 1-я пехотная дивизия (Германская империя)
 1-я пехотная дивизия (вермахт)
 1-я пехотная дивизия (Франция)
 1-я дивизия Молодой гвардии (Франция)
 1-я Пролетарская дивизия (Югославия)
 1-я дивизия (Япония) 
 1-я пехотная дивизия (Великобритания)

Советские дивизии периода Гражданской войны в России 1918-1920 гг. 
 1-я Курская советская пехотная дивизия (Советская Россия)
 1-я Рязанская пехотная дивизия
 1-я Украинская повстанческая дивизия
 1-я Украинская советская дивизия
 1-я Заднепровская Украинская советская дивизия
 1-я Крымская советская дивизия
 1-я особая кавалерийская дивизия
 1-я горноконная дивизия
 1-я Запорожская кавалерийская дивизия
 1-я Кавказская красной кавалерии дивизия
 1-я Томская кавалерийская дивизия
 1-я Туркестанская кавалерийская дивизия
 1-я Украинская кавалерийская дивизия

Стрелковые дивизии 
 1-я Сибирская стрелковая дивизия (Российская империя)
 1-я стрелковая дивизия (формирования 1939 года) (СССР)
 1-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 1-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 1-я гвардейская стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 1-я гвардейская Краснознамённая стрелковая дивизия (формирования 1942 года)  (СССР)
 1-я гвардейская стрелковая дивизия (формирования 1943 года) (СССР)
 1-я гвардейская Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (СССР)
 1-я Московская стрелковая дивизия (СССР)
 1-я Кавказская стрелковая дивизия (СССР) 
 1-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР
 1-я Башкирская стрелковая дивизия
 1-я гвардейская стрелковая дивизия (2-го формирования)
 1-я Крымская стрелковая дивизия
 1-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Кировского района)
 1-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Ленинского района)
 1-я Северная стрелковая дивизия
 1-я Стальная стрелковая дивизия
 1-я Туркестанская стрелковая дивизия (РККА)
 1-я Усть-Медведицкая стрелковая дивизия

Моторизованные, мотострелковые, механизированные дивизии 
 1-я мотострелковая дивизия, она же 1-я моторизованная дивизия (СССР)
 1-я гвардейская мотострелковая дивизия (1957—1989)
 1-я механизированная дивизия (1945—1957)
 1-я гвардейская механизированная дивизия (1945—1957)
 1-я моторизованная химическая дивизия

Дивизии морской пехоты 
 1-я Мозырская Краснознамённая дивизия морской пехоты Краснознамённого Балтийского флота (СССР)
 1-я дивизия морской пехоты (кригсмарине)
 1-я дивизия морской пехоты (США)

Горные дивизии 
 1-я Алтайская горная стрелковая дивизия
 1-я горнострелковая дивизия
 1-я горная дивизия (вермахт)
 1-я альпийская дивизия (Италия)
 1-я горнопехотная дивизия (вермахт)

Гренадерские дивизии 
 1-я гренадерская дивизия (Российская империя)

Танковые (бронетанковые) дивизии 
Немецкие
 1-я танковая дивизия (ФРГ) 
 1-я танковая дивизия (вермахт)
 1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»)

Советские
 1-я танковая Краснознамённая дивизия — действовала с июня по сентябрь 1941 года, на базе дивизии создан ряд более мелких танковых частей;
 1-я танковая Московская Краснознамённая дивизия — в августе — сентябре 1941 года наименование соединения, впоследствии известного как 1-я гвардейская Московско-Минская ордена Ленина, Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия.
 1-я танковая Донская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия — соединение Советской армии 1945—47 гг.
 1-я танковая Инстербургская Краснознамённая дивизия — соединение Советской армии с 1945 г.

Прочие
 1-я бронетанковая дивизия (Великобритания) (1937—1945)
 1-я бронетанковая дивизия (Великобритания) (1960—2014)
 1-я бронетанковая дивизия (США)
 1-я бронетанковая дивизия (Сирия)
 1-я бронетанковая дивизия (Франция)
 1-я бронетанковая дивизия (Польша)

Кавалерийские дивизии 
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии (Первая Французская Империя)
 1-я кавалерийская дивизия (Польша) 
 1-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 1-я гвардейская кавалерийская дивизия (Российская империя)
 1-я кавалерийская дивизия (СССР)
 1-я гвардейская кавалерийская дивизия (СССР)
 1-я казачья дивизия (Третий рейх)
 1-я кавалерийская дивизия (США)
 1-я дивизия лёгкой кавалерии (Франция)
 1-я Донская казачья дивизия
 1-я драгунская дивизия (Первая империя)
 1-я кавалерийская дивизия (вермахт)
 1-я кавалерийская дивизия (Италия)
 1-я кавалерийская дивизия (РККА)
 1-я кавалерийская дивизия (формирования 1922 г.)
 1-я Кавказская кавалерийская дивизия
 1-я Кавказская казачья дивизия
 1-я Кавказская казачья дивизия (ВСЮР)
 1-я конная дивизия Украинской державы
 1-я Кубанская казачья дивизия (ВСЮР)
 1-я Терская казачья дивизия (ВСЮР)
 1-я Туркестанская казачья дивизия

Воздушно-десантные дивизии 
 1-я гвардейская воздушно-десантная Звенигородско-Бухарестская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (СССР)
 1-я воздушно-десантная дивизия (Великобритания)
 1-я парашютная дивизия (вермахт)
 1-я аэромобильная дивизия (Украина)

Авиационные дивизии 
 1-я смешанная авиационная дивизия (СССР)
 1-я смешанная авиационная дивизия (Чехословакия)
 1-я минно-торпедная авиационная дивизия ВВС Черноморского флота (СССР)
 1-я перегоночная Краснознамённая авиационная дивизия ГВФ (СССР)
 1-я авиационная транспортная дивизия ГВФ (СССР)
 1-я транспортная авиационная дивизия (СССР)
 1-я Сталинградская авиационная дивизия дальнего действия (СССР)
 1-я бомбардировочная Сталинградская Краснознамённая авиационная дивизия (СССР)
 1-я ночная тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия (СССР)
 1-я школьная бомбардировочная авиационная дивизия (СССР)
 1-я гвардейская смешанная авиационная Свирская Краснознамённая дивизия (СССР)
 1-я гвардейская смешанная авиационная Барановичская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия (Россия)
 1-я гвардейская авиационная Орловская дивизия дальнего действия (СССР)
 1-я гвардейская бомбардировочная Кировоградская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого авиационная дивизия (СССР)
 1-я гвардейская истребительная Сталинградско-Берлинская Краснознамённая авиационная дивизия (СССР)
 1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия ВВС Балтийского флота (СССР)
 1-я гвардейская штурмовая Сталинградская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова авиационная дивизия (СССР)
 1-я отдельная смешанная чехословацкая авиадивизия

Артиллерийские дивизии 
 1-я артиллерийская дивизия (Российская империя)
 1-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва РГК (СССР) 
 1-я артиллерийская Померанская дивизия прорыва (СССР) 
 1-я гвардейская миномётная Красносельская Краснознамённая дивизия (СССР)
 1-я гвардейская артиллерийская Глуховская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия прорыва (СССР)
 1-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия (СССР)
 1-я зенитная артиллерийская дивизия (СССР)
 1-я истребительная дивизия (СССР)
 1-я зенитная артиллерийская дивизия (Польша)
 1-я артиллерийская дивизия (РККА)

Дивизии ПВО 
 1-я дивизия аэростатов заграждения (СССР)
 1-я зенитная прожекторная дивизия (СССР) 
 1-я зенитная пулемётная дивизия (СССР) 
 1-я дивизия воздушного наблюдения, оповещения и связи (СССР)
 1-я Краснознамённая дивизия ПВО (СССР) — в/ч 03119 (дислоцировалась в Крыму, сформирована в 1957 как Крымская дивизия ПВО в составе Киевской армии ПВО, с 01.04.1960 — 1-я дивизия ПВО в составе 8-й отдельной армии ПВО, в 1980—1986 находилась в составе войск Одесского военного округа, в 1986—1989 вновь в составе 8 ОА ПВО, в 1989 1-я и 21-я дивизии ПВО объединены в 60-й корпус ПВО, который в 1992 вошёл в состав ВС Украины)
 1-я дивизия ПВО (Россия)

Другие дивизии 
 1-я Украинская партизанская дивизия (СССР) 
 1-я Канадская дивизия
 1-я лыжная дивизия (вермахт)

Примечания